

Cinema 
 Transylvania – film del 2006 diretto da Tony Gatlif

Geografia 
 Transylvania – grafia in lingua inglese della Transilvania
 Contea di Transylvania – contea dello Stato della Carolina del Nord, negli Stati Uniti

Marina 
 SS Transylvania – nave passeggeri varata nel 1914 ed affondata dal sommergibile U-63 nel 1917.
 SS Transylvania – nave passeggeri varata nel 1925 ed affondata dal sommergibile U-56 nel 1940

Altro 
Transylvania – avventura grafica/testuale sviluppata negli anni ottanta
 1537 Transylvania – asteroide della fascia principale
 Transylvania University – istituto universitario statunitense

Pagine correlate 
 Transilvania (disambigua)
Principato di Transilvania